Speechless é o nono álbum de estúdio do cantor Steven Curtis Chapman, lançado a 15 de Junho de 1999.

O disco foi reconhecido por muitos críticos como um dos melhores álbuns cristãos de todos os tempos. O disco atingiu o nº 31 da Billboard 200 e o nº 1 do Top Contemporary Christian.

Com este álbum, Chapman ganhou mais Grammy Awards, na categoria "Best Pop/Contemporary Gospel Album" em 2000.

Chapman dedicou a música "Fingerprints of God" à sua filha Emily, que tinha 13 anos na altura.

Faixas 
Todas as faixas por Chapman, exceto onde anotado

"Dive" – 3:59
"Speechless" (Chapman, Geoff Moore) – 5:07
"The Change" (Chapman, Elliot) – 3:46
"Great Expectations" – 5:04
"Next 5 Minutes" (Anders, Chapman) – 4:22
"Fingerprints of God" – 4:04
"The Invitation" (Chapman, Moore) – 4:57
"Whatever" – 4:02
"I Do Believe" – 4:03
"What I Really Want to Say" – 4:23
"With Hope" – 5:13
"The Journey" (Chapman, Redford) – 3:06
"Be Still and Know" – 3:19

Álbuns de 1999
Álbuns de Steven Curtis Chapman
Álbuns em língua inglesa